Traitement de choc peut faire référence aux thérapies de choc telles que l'électroconvulsivothérapie et la cure de Sakel.

Traitement de choc est le titre de plusieurs œuvres :

Cinéma 
 Traitement de choc (The Full Treatment), un film britannique de Val Guest sorti en 1960 ;
 Traitement de choc, un film français d'Alain Jessua sorti en 1973 ;
 Traitement de choc (Shock to the System), un film américano-canadien de Ron Oliver sorti en 2006.

Télévision 
 Traitement de choc, un téléfilm canadien de Ron Oliver.
 Traitement de choc, titre d'un épisode de la sérié télévisée française Les Cinq Dernières Minutes.

BD 
 Traitement de Choc, soixante-dixième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Stephen Desberg, publiée en 1984.